Аабла — эстонский топоним.

Населённые пункты 
 А́абла, также Абла () — бывшая деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа на берегу залива Аабла, Эстония.

Топоним 
 А́абла — эстонский залив.

См. также 
 Ааб
 Кийу-Аабла — деревня, была официально объединена с деревней Колга-Аабла под названием Аабла.
 Колга-Аабла — деревня, была официально объединена с деревней Кийу-Аабла под названием Аабла.